Картелье — фамилия и топоним, распространённые в романоязычных странах.

Фамилия 
 Картелье, Жером (1813−1892) — французский живописец.
 Картелье, Пьер (1757—1831) — французский скульптор.

Топоним 
 Картелье — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия.

См. также 
 
 Картельери, Антонио Казимир (1772—1807) — немецкий композитор.